Kleist von Nollendorf ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Emil Ferdinand Heinrich Graf Kleist von Nollendorf (1762–1823), deutscher Generalfeldmarschall, siehe Friedrich von Kleist
 Hermann Kleist von Nollendorf (1804–1870), deutscher Großgrundbesitzer, Offizier, Domherr und Landrat